Por Eland pode estar à procura de:
 Elande
 Eland (Wisconsin)
 Eland Mk7
 Napier Eland

Desambiguação